77 Dywizja Piechoty - niemiecka dywizja z czasów II wojny światowej, sformowana na mocy rozkazu z 15 stycznia 1944 roku, w Münsingen przez V Okręg Wojskowy.

Struktura organizacyjna 
 Struktura organizacyjna w styczniu 1944 roku
 1049  pułk grenadierów
 1050  pułk grenadierów
 177  pułk artylerii
 177  batalion pionierów
 177  oddział przeciwpancerny
 177  oddział łączności
 177  polowy batalion zapasowy

Dowódcy dywizji 
Generalleutnant Walter Poppe 1 II 1944 – 25 IV 1944;
Oberst Rudolf Bacherer 25 IV 1944 – 1 V 1944;
Generalleutnant Rudolf Stegmann 1 V 1944 – 18 VI 1944; 
Oberst Rudolf Bacherer 18 VI 1944 – IX 1944;

Bibliografia 
 
 Schramm Percy Ernst, Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 8 vol.; Bonn 2003; ;

Dywizje piechoty III Rzeszy
Dywizje sformowane w 25. fali mobilizacyjnej
Dywizje sformowane w V Okręgu Wojskowym (III Rzesza)